Лукреция Ласкарис де Вентимиля (1264 – 1314), наричана още Ласкара де Вентимиля, е дъщеря на италианския граф Гулиелмо Пиетро I ди Вентимиля и на принцеса Евдокия Ласкарина Асенина. По майчина линия Ласкара е правнучка на българския цар Йоан Асен II и на никейския император Теодор II Ласкарис.
Лукреция Ласкарис е родена около 1264 г. в родовото владение на баща си Вентимиля в Лигурия. Още в най-ранна детска възраст придружава майка си Евдокия Ласкарина Асенина, която заминава в двора на Хайме I в  Кралство Арагон заедно с Констанца фон Хоенщауфен, вдовицата на никейския император Йоан III Дука Ватаци и племеницата ѝ – Констанца Сицилианска, която се жени за престолонаследника Педро III Арагонски.През 1281 г. Лукреция Ласкарис е омъжена за Арно Роже I – граф на каталонската провинция Палярс-Собира, от когото има три дъщери. През 1288 г. граф Арно Роже умира и вдовицата му трябва да воюва срещу братовчедите на съпруга си – графовете на Коменж, които искат да присвоят владенията й в Пиринеите. След намесата на краля Лукреция успява  да провъзгласи дъщеря си Сибила I за графиня на Палярс и през 1297 г. да я омъжи за граф  Юг VII де Матаплана. До 1304 г. живее заедно с дъщеря си в замъка Матаплана, а след това в Барселона. През 1307 г. крал Хайме II принуждава Лукреция да се замонаши, обвинявайки я в любовна афера с адмирал Бернат де Сариа. Тя става монахиня в манастира Санта Мария де Жункерес, принадлежащ на ордена на Сантяго.

Умира през 1314 г. в Барселона.

Семейство 
Лукреция Ласкарис ражда на  граф Арно Роже I три деца:
 Сибила де Палярс и Вентимиля-Ласкарис (1282 – 1330), графиня на Палярс-Собира
 Беатрис де Палярс  (починала след 1330), виконтеса де Виламур
 Виоланта де Палярс ( починала след 1311)

Родословие

Източници 

Ласкариди
Асеневци